Evensen steht für

 Evensen (Neustadt am Rübenberge), einen Stadtteil von Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen
 Evensen (Lamspringe), einen Ortsteil der Gemeinde Lamspringe, Niedersachsen

Evensen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrias Christian Evensen (1874–1917), färöischer Geistlicher, Politiker und Linguist
 Ansgar Evensen (* 2000), norwegischer Skilangläufer 
 Bernt Evensen (1905–1979), norwegischer Eisschnellläufer
 Eydís Evensen (* 1994), isländische Pianistin und Komponistin
 Erling Evensen (1914–1998), norwegischer Skilangläufer
 Jens Evensen (1917–2004), norwegischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Johan Remen Evensen (* 1985), norwegischer Skispringer
 Lars Evensen (1896–1969), norwegischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker

Sonstiges:

 Evensen-Nunatak, Insel in der Gruppe der Robbeninseln, Antarktis
 Kap Evensen, Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika